Ы может означать:

 ы — звук и литера в разных языках.
 Ы — река в России.
 «Ы» — серия русских паровозов.
 «Ы» — прозвание группы Аукцыон.
 Ы-цю — другое название города И-чжоу, Айчжоу.

Примечания